GRL steht als Abkürzung für:

 Air Greenland, die nationale grönländische Fluggesellschaft, Sitz in Nuuk nach dem ICAO-Code
 Gearing Ratio Limit, Eigenkapitaluntergrenze
 Geophysical Research Letters, US-Fachzeitschrift
 Goal-oriented Requirements Language, eine grafische Notation zur Modellierung von nichtfunktionalen Anforderungen auf Basis der i* Notation
 Grönland, Länderkürzel nach ISO 3166
 ITU-Landeskenner im internationalen Kurzwellenrundfunk für Grönland

G. R. L. steht für:

 G. R. L., eine amerikanisch-britische Girlgroup 

GRL